Діксі , також відома як "Земля Діксі" або "Я хотів би бути в Діксі", популярна, особливо у Південно Східних штатах США, пісня. Під час Громадянської війни була одним з неофіційних гімнів конфедерації. Написана 1859 року уродженцем Огайо Деніелом Еметтом, через свою популярність вважається народною.
Була улюбленою піснею Авраама Лінкольна, навіть звучала перед його інавгурацією.

Текст пісні 

Oh, I wish I was in the land of cotton

Old times there are not forgotten

Look away! Look away! Look away! Dixie Land

In Dixie Land where I was born

Early on one frosty morn'

Look away! Look away! Look away! Dixie Land

I wish I was in Dixie, Hooray! Hooray!

In Dixie Land, I'll take my stand

To live and die in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Old Missus marry "Will the weaver"

William was a gay deceiver

Look away! Look away! Look away! Dixie Land

But when he put his arm around her

He smiled as fierce as a forty pounder

Look away! Look away! Look away! Dixie Land

I wish I was in Dixie, Hooray! Hooray!

In Dixie Land, I'll take my stand

To live and die in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

His face was sharp as a butcher's cleaver

But that did not seem to grieve her

Look away! Look away! Look away! Dixie Land

Old Missus acted the foolish part

And died for a man that broke her heart

Look away! Look away! Look away! Dixie Land

I wish I was in Dixie, Hooray! Hooray!

In Dixie Land, I'll take my stand

To live and die in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Now here's a health to the next old Missus

An all the girls that want to kiss us

Look away! Look away! Look away! Dixie Land

But if you want to drive 'way sorrow

Come and hear this song tomorrow

Look away! Look away! Look away! Dixie Land

I wish I was in Dixie, Hooray! Hooray!

In Dixie Land, I'll take my stand

To live and die in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Away, away, away down south in Dixie

Посилання
 To arms in Dixie - Lyrics
 Confederate National Anthem - Dixie Land 
 Dixie. Фолькльорне виконання

Примітки 

Пісні XIX століття
Конфедеративні Штати Америки
Патріотичні пісні США